Christian Ramus kan syfta på flera personer, bland andra:

* Christian Ramus (biskop) (omkring 1687-1762), dansk biskop
 Christian Ramus (numismatiker) (1765-1832), dansk numismatiker
 Christian Ramus (matematiker) (1806-1856), dansk matematiker